Saasen (Neuenstein)
 Saasen (Reiskirchen)